Для языка дари используется персидский алфавит на основе арабского письма с некоторыми отличиями в произношении (в таблице отмечены серым). Всего в нём 32 буквы: 28 оригинальных арабских и 4, добавленных уже в персидском. Направление письма справа налево.

Через косую черту даны варианты транслитерации, а через запятую — разные фонемы и аллофоны.

Обозначение гласных 

Обозначение гласных в дари аналогично персидскому языку, однако так как в дари на две гласных фонемы больше, имеющихся в арабском письме средств недостаточно и некоторые фонемы не различаются на письме.

Более-менее взаимооднозначное соответствие существует только между научной и русской транскрипциями. Практическая транслитерация использует персидское звучание (которое не различает пары [ī] / [ē] и [ū] / [ō]), поэтому при переводе из практической (англо-ориентированной) транслитерации часто нельзя однозначно понять, какая русская буква должна писаться в том или ином случае. Например, «ī» может соответствовать как «и», так и «е», «ū» — «у» или «о», в зависимости от того, какая реально фонема там представлена.

См. также 
 Арабское письмо
 Дари
 Персидская письменность

Ссылки 
 Алфавит дари  

Письменности на основе арабского алфавита
Персидский язык
Дари